Roman Kondelik (né le  à České Budějovice en Tchécoslovaquie), est un joueur professionnel allemano-tchèque de hockey sur glace qui évoluait en position de gardien de but.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993 || HC České Budějovice || Ekstraliga
|| 2 || || || 6,00 || 86,4 || || || || || || || || || || ||
|-
| 1994-1995 || IHC Pisek || 1. Liga 
|| 29 || || || 3,14 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 1995-1996 || IHC Pisek || 1. Liga
|| 8 || || || 3,87 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 1996-1997 || IHC Pisek || 1. Liga
|| 48 || || || 2,48 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 1997-1998 || Flammes bleues de Reims || Élite
|| 0 || || || - || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 1998-1999 || Eintracht Braunschweig || Oberliga
|| 33 || || || 4,38 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 1999-2000 || EC Hannover Indians || Oberliga
|| 40 || || || 3,10 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2000-2001 || EC Hannover Indians || Oberliga
|| 36 || || || 3,93 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2001-2002 || EC Hannover Indians || Allemagne 4
|| 21 || || || - || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2002-2003 || EC Hannover Indians || Oberliga 
|| 41 || || || 2,78 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2003-2004 || EC Hannover Indians || Oberliga
|| 54 || || || 2,81 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2004-2005 || EC Hannover Indians || Oberliga
|| 42 || || || 2,61 || - || || || || 8 || || || 2,27 || - || || ||
|-
| 2005-2006 || EC Hannover Indians || Oberliga 
||  || || || 2,40 || - || || || || 9 || || || 2,21 || - || || ||
|-
| 2006-2007 || EC Hannover Indians || Oberliga 
|| 41 || || || 2,85 || - || || || || 5 || || || 2,36 || - || || ||
|-
| 2007-2008 || EC Hannover Indians || Oberliga 
|| 28 || || || 2,53 || - || || || || 7 || || || 3,74 || - || || ||
|-
| 2008-2009 || EC Hannover Indians || Oberliga 
|| 8 || || || 1,52 || - || || || || 5 || || || 2,79 || - || || ||
|-
| 2009-2010 || EC Hannover Indians || Oberliga  
|| - || || || - || - || || || || 1 || || || 0,00 || - || || ||
|-
| 2010-2011 || ERV Chemnitz 07 || Oberliga  
|| - || || || 2,38 || - || || || || 6 || || || 4,23 || - || || ||
|-
| 2011-2012 || ERV Chemnitz 07 || Oberliga  
|| 17 || || || 3,51 || - || || || || 7 || || || 3,05 || || || ||

Références 

Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du EC Hannover Indians
Gardien de but de hockey sur glace
Naissance en mai 1972
Naissance à České Budějovice
Naissance en Tchécoslovaquie